Бехтеган — иранский топоним. Может означать:

 Бехтеган — озеро.
  — шахрестан.